Adolf Clauwaert, Belgisch acteur en theaterdirecteur en Vlaams activist
Alain Clauwaert, Belgisch vakbondsbestuurder
Regine Clauwaert, Belgisch presentatrice
De Clauwaert, Vlaamsgezind tijdschrift en uitgeverij